Der Tischtennis-World Cup 2018 fand für die Männer in seiner 39. Austragung vom 19. bis 21. Oktober im französischen Paris und für die Frauen in seiner 22. Austragung vom 28. bis 30. September im chinesischen Chengdu statt.

Modus 
An jedem Wettbewerb nahmen 20 Sportler teil. Die acht in der Weltrangliste bestplatzierten Teilnehmer waren automatisch für die im K.-o.-System ausgetragene Hauptrunde qualifiziert, die übrigen zwölf Teilnehmer wurden auf vier Gruppen mit jeweils drei Sportlern aufgeteilt, von denen sich jeweils zwei für die Hauptrunde qualifizierten. Die Halbfinal-Verlierer trugen ein Spiel um Platz 3 aus. Jedes Spiel wurde im Best-of-Seven-Modus ausgespielt und bestand somit aus vier bis sieben Sätzen.

Qualifikation 
Der amtierende Weltmeister ist automatisch qualifiziert. Die Qualifikation erfolgt ansonsten über den Asian Cup, den Europe Top 16 Cup, den African Cup, den Oceania Cup und den Panam Cup. Die drei erstplatzierten Spieler des Asian und Europe Cups, die zwei Erstplatzierten des Panam Cups sowie die Erstplatzierten der anderen Turniere sind automatisch qualifiziert. Die Teilnehmer auf den übrigen Plätzen wurden bestimmt, indem die in den jeweiligen Kontinental-Cups bestplatzierten noch nicht qualifizierten Spieler miteinander verglichen wurden, wobei der Spieler mit der besten Weltranglistenposition zum Zeitpunkt der Einladung im Juli den nächsten Platz einnahm. Auf diese Weise wurden sieben weitere Startplätze vergeben, die Gastgeberverbände erhielten, falls sich noch keiner ihrer Spieler qualifiziert hatte, einen weiteren Platz (ansonsten wurde nach obigen Kriterien ein achter Platz vergeben), zusätzlich vergab die ITTF eine Wildcard.

Pro Verband können maximal zwei Spieler und zwei Spielerinnen teilnehmen. Da auch die amtierenden Weltmeister aus China stammen, qualifizierten sich daher die chinesischen Zweitplatzierten des Asian Cups, Lin Gaoyuan und Chen Meng, ursprünglich nicht. Ihren Platz erhielten die Viertplatzierten. Omar Assar konnte nicht teilnehmen, sodass für ihn Panagiotis Gionis nachrückte; Ma Long nahm ebenfalls nicht teil, wodurch Lin Gaoyuan doch noch einen Platz erhielt.

Übrige Plätze Männer 
Auch Bastian Steger hatte beim Europe Top 16 den fünften Platz belegt und hätte sich mit Weltranglistenplatz 32 vor Kanak Jha qualifiziert. Da sich mit Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov jedoch bereits zwei Deutsche qualifiziert hatten, erhielt Steger keinen Startplatz.

Übrige Plätze Frauen

Teilnehmer 
Die erste Spalte gibt die Abschlussplatzierung an, die Spalten „WRL-Pos.“ die für die Setzung relevante Weltranglistenposition (gelb markiert die direkt für die Hauptrunde gesetzten 8 Spieler und 8 Spielerinnen).

Männer

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Hauptrunde

Frauen

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Hauptrunde

Sonstiges 
Mit 13 World-Cup-Teilnahmen stellte Liu Jia bei den Frauen einen neuen Rekord auf.

Weblinks 
 World Cup 2018 der Männer auf ittf.com (abgerufen am 23. April 2018)
 World Cup 2018 der Frauen auf ittf.com (abgerufen am 23. April 2018)

Einzelnachweise 

2018
Sportveranstaltung in Chengdu
Sportveranstaltung in Paris
Tischtennisveranstaltung 2018
Tischtenniswettbewerb in Frankreich
Tischtenniswettbewerb in der Volksrepublik China